Balogh Gyula (1832–1855) költő
Balogh Gyula (1837–1921) levéltáros, író, újságíró
Balogh Gyula (1952) vajai polgármester, majd 1998-tól az FKgP, 2002-től a Fidesz ogy. képviselője, 2003-tól független
Balogh Gyula (1961) atléta, akadályfutó
Balogh Gyula (1972) író